Albert Spencer peut désigner :
 Albert Spencer (1892-1975),  comte Spencer, pair britannique, grand-père de Lady Di ;
 Albert Spencer, personnage de la série télévisée Once Upon a Time ;
 Albert Spencer, footballeur britannique des années 1920 ;
Albert Spencer, gymnaste britannique des années 1920.